San Sebastiano – martire cristiano

Arte
 San Sebastiano – dipinto di Antonello da Messina
 San Sebastiano – scultura di Bernini
 San Sebastiano – dipinto di Botticelli
 San Sebastiano – dipinto di Francesco Botticini
 San Sebastiano – dipinto di Cima da Conegliano a Strasburgo
 San Sebastiano – dipinto di Cima da Conegliano a Londra
 San Sebastiano – dipinto a olio su tela realizzato tra il 1576 e il 1579 da El Greco e conservato nella Cattedrale di Palencia
 San Sebastiano – dipinto di Lorenzo Costa
 San Sebastiano – dipinto di Vincenzo Foppa
 San Sebastiano – dipinto del Mantegna a Parigi
 San Sebastiano – dipinto del Mantegna a Venezia
 San Sebastiano – dipinto del Mantegna a Vienna
 San Sebastiano – dipinto  di Mattia Preti
 San Sebastiano – dipinto di Pecino da Nova
 San Sebastiano – dipinto del Perugino all'Ermitage di San Pietroburgo
 San Sebastiano – dipinto del Perugino al Louvre di Parigi
 San Sebastiano – dipinto del Perugino al Museo d'arte di San Paolo in Brasile
 San Sebastiano – dipinto del Perugino a Stoccolma
 San Sebastiano – dipinto di Guido Reni ad Auckland
 San Sebastiano – dipinto di Guido Reni a Roma
 San Sebastiano – dipinto di Guido Reni a Londra
 San Sebastiano – dipinto di Raffaello
 San Sebastiano – dipinto perduto di Jusepe de Ribera
 San Sebastiano – dipinto di Jusepe de Ribera, Napoli
 San Sebastiano – scultura di Silvestro dell'Aquila
 San Sebastiano – dipinto di Tiziano a Brescia
 San Sebastiano – dipinto di Tiziano a San Pietroburgo
 San Sebastiano – soggetto artistico del Mantegna

Geografia
 Italia
 San Sebastiano al Vesuvio – comune della città metropolitana di Napoli
 San Sebastiano Curone – comune in provincia di Alessandria
 San Sebastiano da Po – comune della città metropolitana di Torino
 San Sebastiano – frazione di Genazzano nella città metropolitana di Roma Capitale
 San Sebastiano dei Marsi – frazione di Bisegna in provincia dell'Aquila
 San Sebastiano – frazione di Fossano in provincia di Cuneo
 Spagna
 San Sebastiano – città spagnola

Pagine correlate
 Saint-Sébastien
 Sankt Sebastian
 San Sebastián (disambigua)
 São Sebastião